

Personnalités
Clinton Sundberg (1903-1987), acteur américain.
 Harry Sundberg (1898-1945), footballeur suédois.
Jaana Sundberg (née en 1983), judokate finlandaise.
John Sundberg (1920-2004), tireur sportif suédois.
Pär Sundberg (né en 1957) dit "Clyde", acteur suédois.
Per B. Sundberg (né en 1964), céramiste et maître verrier suédois.
Scott D. Sundberg (1954-2004), botaniste américain.
Yann Sundberg (né en 1972), acteur et scénariste français.

Homonymie de patronyme